Darko Zorić – calciatore montenegrino
 Dragana Zorić – ex cestista bosniaca
 Luka Žorić – cestista croato
 Milenko Zorić – canoista serbo
 Saša Zorić – ex calciatore jugoslavo
 Snežana Zorić – ex cestista bosniaca